Le nom Scott Armstrong est porté par les personnes suivantes :
 Scott Armstrong (1986-) un joueur anglais de rugby à XV ;
 Scott Armstrong (1959-), de son vrai nom Joseph James, Jr., est un arbitre de catch.

Voir aussi